Асен Гайдарджиев е български футболист, полузащитник. Роден е на 2 януари 1979 г. в Шумен. Играл е за Шумен, Спартак (Варна), Пирин, Спартак (Плевен) и Светкавица. От пролетта на 2007 г. играе в Кипър. В „А“ група има 30 мача и 3 гола. Четвъртфиналист за купата на страната през 2000 г. с Шумен.

Статистика по сезони 

 През есенния полусезон на 2000 г. Шумен играе само до 13 кръг.

Български футболисти
Футболисти на Шумен
Футболисти на Спартак (Варна)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти на Светкавица (Търговище)
Родени в Шумен